Sette unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Duncan:

  – nave mercantile Carron varata nel 1792, acquistata dalla Royal Navy nel 1804 per servire come fregata e naufragata nel 1811.
  – vascello da 74 cannoni varato nel 1811 e avviato alla demolizione nel 1863.
  – vascello da 101 cannoni varato nel 1859 e radiato nel 1910.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Duncan, varata nel 1901 e radiata nel 1920.
  – cacciatorpediniere della classe D varato nel 1932 e radiato nel 1945.
  – fregata classe Type 14 varata nel 1957 e radiata nel 1985.
  – cacciatorpediniere classe Type 45 varato nel 2010 e ancora in servizio.